Basciano ima više značenja:
 Basciano, Frosinone
 Basciano, Siena
 Basciano, Teramo